Cyrille est un nom propre théophore qui se réfère à :

Origine 
Cyrille est un prénom masculin d'origine grecque ; il provient de Kyrillos, dérivé de Kyrios qui signifie « seigneur ». On rencontre également parfois l'orthographe Cyril. Le prénom Cyriel/Cyrielle (masculin/féminin) est un prénom dérivé de Cyrille.

Le prénom Cyrille est porté en l'honneur de  importants de l'histoire chrétienne.

Les Cyrille (et leurs dérivés Cyriel, Cyrielle, Cyril, Cyrill, Cyrille, Cyrilla, Cyrillia, etc. sont fêtés notamment dans l'église d'Occident le 14 février (Saints Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves et co-patrons de l'Europe), le 18 mars (Saint Cyrille de Jérusalem), et le 27 juin (Saint Cyrille d'Alexandrie), et, dans l'église d'Orient, le 11 mai (Saints Cyrille et Méthode, pareils aux apôtres).

Variantes linguistiques 
 allemand : Kyrill
 anglais : Cyril
 bulgare : Кирил (Kiril)
 espagnol : Cirilo
 espéranto : Cirilo
 grec : Κύριλλος (Kírillos)
 italien : Cirillo
 lituanien : Kirilas
 néerlandais : Cyrillus
 occitan : Ciril
 pandunia : kiril
  Poitevin : Cirill
 polonais : Cyryl
 portugais : Cirilo
 russe : Кирилл (Kirill)
 slovaque : Cyril
 serbe : Ћирил (Ćiril)
 turc : Kiril

Prénom

Popularité du prénom 
Ce nom a connu une certaine popularité en France à la fin du . La forme « Cyril », plus populaire, est généralement préférée à la forme « Cyrille », parfois considérée comme féminine du fait de la terminaison en -lle, tout spécialement dans les années 1980, si bien que l’orthographe non classique Cyril est plus couramment rencontrée (2,7 fois plus) parmi les porteurs encore vivants aujourd'hui.

Saints chrétiens
Voir  (page d'homonymie)

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour les prénoms le prénom Cyrille, Cyril, et Cyriel et Cyrielle.

Écrivains 
 Cyrille (Kyrillos), poète ayant sans doute vécu au Ier siècle, et dont des poèmes sont conservés dans l’Anthologie grecque.

Religieux 
 Cyrille, missionnaire chrétien russe.
  :
 Cyrille I, métropolite de Kiev, années inconnues : entre ?1039-?1051 ;
 , évêque de  de 1216 à 1229 ;
 Cyrille I, dit « le Bienheureux », métropolite de Kiev de 1225-1233 ;
 Cyrille de Moscou (né en 1946), patriarche de Moscou et de toutes les Russies.
 Cyrille II 1247-1281 ;
 Cyrille (1492-1572), primat de l'Église orthodoxe russe.

Diminutif 
 Cyrillonas, poète syriaque du .

Nom de famille 
Andrew Cyrille (né en 1939), batteur de jazz américain.

Autres usages 
 La tempête Cyril est une tempête ayant traversé l'Europe du nord en .
 Cyrillus est une marque de vêtements pour enfants.
 L'alphabet cyrillique employé pour écrire de nombreuses langues slaves, dont le russe, et pour translittérer diverses langues de l'ancienne sphère d'influence soviétique, est ainsi nommé en l'honneur des saints Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves.
 Cyprille est un prénom féminin parfois transcrit à tort en Cyrille.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Nom théophore